Synnberg ist der Name folgender Personen:

 Alwin Synnberg (1860–20. Jahrhundert), Fotograf
 Arthur Synnberg (1857–1920), Fotograf
 Auguste Henriette Synnberg (1831–1900), Fotografin
 Emil Synnberg (1866–1934), Fotograf